Diplaziopsidaceae – rodzina paproci z rzędu paprotkowców (Polypodiales). Obejmuje dwa rodzaje z czterema gatunkami. Jeden, monotypowy rodzaj Homalosorus występuje we wschodniej części Ameryki Północnej, zaś trzy gatunki z rodzaju Diplaziopsis występują w południowej i wschodniej Azji oraz na niektórych wyspach Oceanu Spokojnego. Są to paprocie naziemne i naskalne rosnące zwykle w lasach, często w pobliżu cieków.

Morfologia 
 Pokrój Paprocie średnich i dużych rozmiarów. Kłącze grube, płożące się, podnoszące do prosto wzniesionego, zwykle krótkie, nierozgałęzione i pokryte całobrzegimi łuskami. 
 Liście Nagie lub czasem z nitkowatymi łuskami, nieco mięsiste. Ogonek liściowy z dwoma wiązkami przewodzącymi. Blaszka pojedynczo pierzastozłożona, z odcinkami całobrzegimi. Wiązki przewodzące w blaszce zwykle otwarte i siateczkowato połączone. 
 Zarodnie Zebrane w wydłużone kupki zarodni rozwijające się wzdłuż wiązek przewodzących blisko osi listków, okryte także wydłużonymi, błoniastymi zawijkami. Kupki zarodni tworzą się pojedynczo lub po dwie wzdłuż jednej wiązki. Zawijki osiągają zwykle 3–8 mm długości, czasem do 1–2 cm.
 Gametofit Sercowaty, z bocznymi łatkami gruczołowato owłosionymi.

Systematyka 
Rodzina w rzędzie paprotkowców (Polypodiales) w systemie PPG I (2016). Znajduje się w podrzędzie Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf. 2016 odpowiadającym kladowi „eupolypods I” w systemie Smitha i in. (2006). W systemie Smitha i in. (2006) rodzaje tu zaliczane włączone były do szeroko ujmowanej rodziny rozrzutkowatych Woodsiaceae. W systemach szeroko ujmujących rodzinę zanokcicowatychAspleniaceae – rodzaje tu zaliczane tworzą podrodzinę Diplaziopsidoideae. Do rodziny tej włączano także ze względu na pewne podobieństwa morfologiczne rodzaj Hemidictyum, ale analizy molekularne wykazały, że w takim ujęciu rodzina ma charakter polifiletyczny.

 Pozycja filogenetyczna rodziny w rzędzie paprotkowców

 Wykaz rodzajów
 Diplaziopsis C.Chr., Index Filic. 227. 1905
 Homalosorus Small ex Pic.Serm., Webbia 31(1): 246. 1977

Przypisy 

Paprotkowce